Open Invention NetworkSM (OIN) — компания, владеющая патентами на ПО экосистемы GNU/Linux и предоставляющая royalty-free лицензии на право использования этих патентов в ряде проектов с открытым исходным кодом. Учреждена в 2005 году.

Компании учредители, передавшие часть своих патентов в собственность OIN: IBM, Novell, Philips, Red Hat, Sony. Позже к группе присоединились десятки других известных корпораций.

История 
В 2007 году к OIN присоединилась Google.

Члены OIN переносят риски ущерба от возможных судебных претензий на саму OIN,
которая гарантирует им судебную защиту. Альтернатива этому — заключение сепаратного соглашения с Microsoft, подобно сделке между Microsoft и Novell.

В деле Oracle против Google (2010—2018, использование API Java в Android) членство в OIN обеих организаций не помешало многолетним судебным спорам с огромными расходами.

В октябре 2018 года корпорация Microsoft присоединилась к Open Invention Network. Известно что при этом не передавались такие патенты, как ФС exFAT, и фонд FSF назвал это действие неполным, призвав корпорацию отказаться от патентов на ПО. Ранее Microsoft получала выплаты за использования многих своих патентов с компаний, зарабатывающих на производных от Linux продуктах. В марте 2019 года Microsoft подала в суд на FIH Mobile (Foxconn) иск о невыплате отчислений за использование патентов по контракту, заключённому в 2013 году. Именно в 2013 году Microsoft объявила о заключении с Hon Hai соглашения о выплате патентных отчислений за использование в устройствах Foxconn операционных систем Android и Chrome OS.

По мнению основателя Open Source Initiative Брюса Перенса, члены OIN, будучи одними из крупнейших держателей патентов в мире, заинтересованы в существовании патентов на программное обеспечение, а OIN существует сколь для защиты Linux от патентов на ПО, столь и для защиты системы патентования ПО от реформы в пользу открытого ПО (); к тому же, она не поможет против патентных троллей.

См. также 
 GPLv3 — 3 версия лицензии GPL защищает свободное ПО от патентных исков
 Linux Foundation

Примечания

Литература 
 Deborah Nicholson, Open Invention Network: A Defensive Patent Pool for Open Source Projects and Businesses , Technology Innovation Management Review, January 2012 doi:10.22215/timreview/511 (pdf )

Ссылки 
 
 Open Invention Network, the Linux-based patent non-aggression community, exceeds 3,000 licensees , 2019-06-19
 Open Invention Network is Rendered Obsolete in the Wake of Alice and It’s Not Even Useful in Combating Microsoft’s Patent Trolls , Dr. Roy Schestowitz, 2019-09-23
 ‘At the heart of the Open Invention Network is its powerful cross-licence’ , 2017-07-04
 RYAN PAUL, OSS and software patents: if you can’t beat ’em, join ’em , Arstechnica, 2010-08-12
  
  
  

Компании, основанные в 2005 году